Ringgit bezeichnet folgende Währungen:

 Malaysischer Ringgit
 Brunei-Dollar
 Okusi Ringgit, die Währung der Mikronation Occussi-Ambeno, siehe Occussi-Ambeno